Abbazia di Clairvaux, in Francia
Clairvaux, antico comune francese, oggi accorpato a Ville-sous-la-Ferté, conosciuto per l'omonima abbazia
Clairvaux-d'Aveyron – comune francese dei Midi-Pirenei
Clairvaux-les-Lacs – comune francese della Franca Contea
Scorbé-Clairvaux – comune francese della Poitou-Charentes

Pagine correlate 
 Chiaravalle (disambigua)